Gimel, een letter uit het Hebreeuws alfabet
 Gimel (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
 Gimel-les-Cascades, een gemeente in het Franse departement Corrèze